Chemî Seran kan syfta på följande platser:

Irak 

 Chemî Seran (wadi i Irak), Arbil, 
 Kalī Şalān, ravin, Arbil, 

Robotskapade Irakförgreningar